Primera steht für:

 Nissan Primera, Fahrzeug des Automobilherstellers Nissan
 Primera (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Primera Air Scandinavia, ehemalige dänische Charterfluggesellschaft
 Primera División, Name verschiedener Fußballligen, u. a. in Spanien und Argentinien

Primera ist der Familienname folgender Personen:

 Alí Primera (1942–1985), venezolanischer Musiker